Beuzelin st le nom de famille de 
 Boris Beuzelin (né en 1971), dessinateur de Stabat Mater
 Guillaume Beuzelin (né en 1979), footballeur français 
Jean-Marie Beuzelin (né en 1952),  journaliste et essayiste français.
 Michèle Beuzelin (1939 - 1997), femme politique française
 Stéphanie Beuzelin (née en 1977), joueuse de basket-ball française 

Homonymie de patronyme